

Patronyme 

 Adli Yakan Pacha (1864-1933), parfois appelé Adly Pasha, un homme politique égyptien ;
 Fathi Yakan (1933-2009), intellectuel musulman et homme politique libanais, d'origine turque ;
 Hesham Yakan (né en 1962), joueur de football égyptien.

Toponyme 

 Yakan, localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Bafia.

Voir aussi 
 Le yakan, une langue austronésienne parlée dans le sud des Philippines
 Les yakans, groupe ethnique philippin, parlant le yakan.